Fessenheim est une commune française, située dans le Haut-Rhin, où se situe la centrale nucléaire de Fessenheim ;
 Fessenheim-le-Bas est une commune française, située dans le Bas-Rhin.